Der Begriff Shotgun (von engl. shotgun = Schrotflinte) bezeichnet:

 eine Flinte
 eine molekularbiologische Methode zur Entschlüsselung von Genomen, das Shotgun Sequencing; siehe Schrotschuss-Sequenzierung
 einen Haustyp, der vor allem im Süden der USA verbreitet ist, siehe Shotgun House
 eine Aufstellung im American Football, siehe Shotgun (American Football)
 den englischsprachigen Ausdruck für Dosenstechen
 ein spezieller Mikrofontyp, siehe Richtrohrmikrofon

Siehe auch:
 Schrotschuss